Bruderberg steht für:

 Bruderberg (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Grünhäuser Bruderberg, Einzellage in Mertesdorf, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz.